PKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cilik Riwut, Palangkaraya, Indonesia